Oosteind (Oosterhout), een dorp in de gemeente Oosterhout
 Oosteind (Papendrecht), een buurtschap in de gemeente Papendrecht
 Oosteind (Waalwijk), een buurtschap in de gemeente Waalwijk
 Het Oosteind, een buurtschap in de gemeente Rucphen